Nazari (retòric), (s. IV) orador romà
 Nazari de Cuixà (Marca Hispànica?, segle VIII / IX - Sant Miquel de Cuixà, segle VIII / IX), monjo benedictí
 Nazari de Capris, (Elpidium, c. 475 - Capodistria, c. 556) bisbe de Koper, venerat com a sant
 Nazari de Milà (Roma,? - Milà, 301), martir cristià